Carlo Ruini – giurista italiano
 Carlo Ruini – politico e anatomista italiano

Pagine correlate 

 Ruini